Иосиф Иванович Мачавариани () — грузинский политик, социал-демократ, меньшевик, член Учредительного собрания Демократической Республики Грузии.

Не следует путать с Иосифом Константиновичем Мачавариани (1877—1937), также членом Учредительного собрания, представлявшего в нём Национально-демократическую партию.

Биография 
Иосиф Мачавариани родился в 1877 году в деревне Ахашени Сигнахского уезда. Среднее образование получил в Тифлисской духовной семинарии. С 1898 года он был членом Российской социал-демократической рабочей партии, в 1905 году стал членом её меньшевистской фракции. Был арестован в 1908 году по политическим мотивам, но вскоре был освобождён. Возглавлял телавский комитет социал-демократической партии Грузии.

12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Демократической Республики Грузии, вошёл в состав аграрной комиссии. Занимался пропагандистской деятельностью в Кахетии.

После советизации Грузии в 1921 году присоединился к антисоветскому движению, несколько раз за эту деятельность был арестован.

В последние годы своей жизни жил в Кварели.

Расстрелян по приговору «тройки» 21 апреля 1938 года.

Литература 
 ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ.292-293. Ираклий Хвадагиани. Учредительное собрание Грузии 1919. Советская научно-исследовательская лаборатория. Тбилиси, 2016, с. 292—293.

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

Члены Учредительного собрания Грузии
Выпускники Тбилисской духовной семинарии
Расстрелянные в СССР
Меньшевики
Казнённые в 1938 году